Harbusiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung Garbusowka/Гарбузовка) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Tschuhujiw, siehe Harbusiwka (Tschuhujiw)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Tomakiwka, siehe Harbusiwka (Tomakiwka)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Kobeljaky, siehe Harbusiwka (Kobeljaky)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Lebedyn, siehe Harbusiwka (Lebedyn)